Маранж () — фамилия и топоним.
 Маранж, Флориан (род. 1986) — французский футболист клуба «Бастия».

Топонимы 
 Маранж-Зондранж — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Маранж-Сильванж — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Маранж-Сильванж — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.